Ри́чард Ге́нри Прайс (род. 1 марта 1943, Нью-Йорк) — американский физик, специалист в области общей теории относительности.

Биография 
В 1960 году поступил в Корнеллский университет, в 1965 закончил его, получив степень бакалавра наук как инженер-физик. В 1971 году, защитив в Калифорнийском технологическом институте диссертацию на тему «Несферические возмущения релятивистского гравитационного коллапса» (), получает степень доктора философии.

С 1971 года преподаёт в университете Юты, с 2004 года занимает должность профессора физики в Техасском университете в Браунсвилле (англ.).

Член Американского физического общества с 1991 года.

Публикации 
 Problem Book in Relativity and Gravitation (в соавторстве с Аланом Лайманом,  и ). Princeton University Press, 1975. — ISBN 0-691-08162-X.
 Black Holes: the Membrane Paradigm (в соавторстве с Кипом Торном и Macdonald, Douglas A.). Yale University Press, 1986. — ISBN 0-300-03770-8.
 The Future of Spacetime (в соавторстве с Кипом Торном, Стивеном Хокингом, Игорем Новиковым,  и Аланом Лайтманом). Нью-Йорк: W. W. Norton & Co., 2002. — ISBN 0-393-02022-3.

Труды, изданные в русском переводе 
 
 Будущее пространства-времени (в соавторстве с Кипом Торном, Стивеном Хокингом, Игорем Новиковым, Тимоти Феррисом и Аланом Лайтманом). СПб.: Амфора, 2012. — 254 с. — ISBN 978-5-367-02236-0.

Примечания 

Физики США
Выпускники Средней школы Стайвесанта
Преподаватели Университета Юты